Claiborne County kan syfta på några olika countyn i USA

 Claiborne County, Mississippi 
 Claiborne County, Tennessee

Se även 
 Claiborne Parish i Louisiana